Аремзянка — река в России, протекает по территории Тобольского района Тюменской области. Устье реки находится в 576 км по правому берегу реки Иртыш около деревни Панушкова. Длина реки составляет 98 км, площадь водосборного бассейна — 957 км².

География 
Река вытекает из юго-западной оконечности болота Чистое. При этом место истока меняется, так как площадь болот с каждым годом увеличивается. Первые несколько километров протекает по равнинной заболоченной местности, но после слияния с р. Чёрной (близ пос. Октябрьский) переходит в долину шириной до нескольких сот метров и с высотой берегов долины до 15 метров, где меандрирует. Перед слиянием с р. Ростошь (близ д. Клепаловой) сходит с Тобольского материка и вновь течёт по равнинной местности, местами сильно заболоченной, где сильно меандрирует, оставляя многочисленные старицы. Здесь и до устья долина не широкая, берега обрывистые (до 5 метров). Ближе к впадению в Иртыш занимает заливной луг (ранее называвшийся оз. Маховым), превращающийся в залив в период весеннего паводка

Населённые пункты 
Посёлки и деревни на реке (от истока к устью)
 п. Октябрьский (пр.)
 д. Белая (пр.)
 д. Верхние Аремзяны (пр.)
 д. Абрамова (лв. и пр.)
 лаг. «Радужный»
 д. Шестакова (лв.)
 д. Бабандина (пр.)
 д. Верхняя Балуева (лв.)
 д. Панушкова (пр.)
 д. Нижняя Балуева (лв.)

Притоки 
 12 км: Бобанья (пр)
 16 км: Ольховка (пр)
 46 км: Ростошь (пр)
 Черёмуховка (пр)
 Чукманка (лв)
 Еловка (лв)
 Сосновка (лв)
 Белая (пр)
 66 км: Бобровка (лв)
 Хмелёвский (лв)
 Чёрная (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Тобол до города Ханты-Мансийск (выше), без реки Конда, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша от Тобола до Оби. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010700112115300013012.

Примечания 

Притоки Иртыша
Реки Тобольского района